Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Olbromski – polski prawnik, działacz niepodległościowy i instruktor harcerski,
 Antoni Olbromski – polski prawnik, wojskowy, działacz społeczny i niepodległościowy